Дональд Роберт Маршалл  (; род. 23 марта 1932, Монреаль) — канадский хоккеист, игравший на позиции левого нападающего. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1956, 1957, 1958, 1959, 1960), шестикратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Игровая карьера 
Начал свою карьеру в юношеской команде «Монреаль Юниор Канадиенс», за который отыграл три сезона, выиграв в 1950 году Мемориальный кубок. В дальнейшем играл за «Цинциннати Монхоукс» и «Баффало Байзонс», в которых отличался высокой результативностью набирая более 90 очков за два сезона.

С 1954 по 1963 год играл за «Монреаль Канадиенс», с которым выиграл пять Кубков Стэнли подряд, результативно играя в одном звене с Филом Гойеттом и Клодом Прово. По окончании сезона был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», за который отыграл 7 сезонов, пока в 1970 году его не выставили на драфт расширения, где его забрал под общим 5-м номером новичок лиги «Баффало Сейбрз», в котором он отыграл целый сезон, показав высокую результативность, заработав 49 очков (20+29).

По окончании сезона перешёл в «Торонто Мейпл Лифс», где отыграв целый сезон, завершил свою игровую карьеру. Всего Маршалл отыграл в НХЛ 1176 матчей, в которых заработал 589 очков (265+324).

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Баффало Байзонс» (хоккей, 1940—1970)
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ